Fritz Schmedes ist der Name folgender Personen:

* Fritz Schmedes (Geistlicher) (1859–1937), deutscher Pastor und Stifter in Springe
 Fritz Schmedes (SS-Offizier) (1894–1952), deutscher Offizier im Zweiten Weltkrieg, SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS und Polizei